Restkreis bezeichnet
 den Restkreis Blankenburg
 den Restkreis Merzig-Wadern
 den Restkreis Sankt Wendel-Baumholder

siehe auch Kreis Königstein